Marcos Tavares, de son nom complet Marcos Magno Morales Tavares, né le  à Porto Alegre au Brésil, est un footballeur brésilien, qui joue en tant qu'attaquant au NK Maribor. Il obtient la citoyenneté slovène en 2013.

Tavares est connu pour avoir terminé au rang de meilleur buteur du championnat de Slovénie en 2011 (16 buts), 2013 (17 buts) et 2015 (17 buts).

Biographie

Statistiques

Palmarès 
  NK Maribor
 Champion de Slovénie en 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017.
 Vainqueur de la Coupe de Slovénie en 2010, 2012, 2013 et 2016.
 Vainqueur de la Supercoupe de Slovénie en 2009, 2012, 2013 et 2014.

Notes et références

Liens externes 
 
  Profil du joueur - NK Maribor
  Profil du joueur - PrvaLiga
  Article et interview avec Marcos Tavares - NK Maribor, club magazine: no.1, no. 5
  Interview avec Marcos Tavares - NK Maribor

Naissance à Porto Alegre
Naissance en mars 1984
Footballeur brésilien
Footballeur slovène
Joueur du Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Joueur du Club Athletico Paranaense
Joueur de l'APOEL Nicosie
Joueur du NK Maribor